Bob Bryan e Mike Bryan erano i detentori del titolo ma hanno deciso di non prendere parte alla competizione.

In finale Florin Mergea e Aisam-ul-Haq Qureshi hanno sconfitto Philipp Petzschner e Alexander Peya con il punteggio di 6-4, 6-3.

Teste di serie 

  Henri Kontinen /  John Peers (quarti di finale)
  Jamie Murray /  Bruno Soares (primo turno)

 Ivan Dodig /  Marcel Granollers (primo turno)
 Feliciano López /  Marc López (primo turno)

Qualificati 
  Marcus Daniell /  Marcelo Demoliner (primo turno)

Wildcard 

  Pablo Carreño Busta /  Juan Carlos Ferrero (primo turno)

 Jaume Munar /  Albert Ramos-Viñolas (primo turno)

Tabellone

Qualificazione

Teste di serie 

  Marcus Daniell /  Marcelo Demoliner (qualificati)

 Purav Raja /  Divij Sharan (primo turno)

Qualificati 

  Marcus Daniell /  Marcelo Demoliner

Tabellone qualificazioni

Collegamenti esterni 
 
 

Barcelona Open Banc Sabadell 2017